Jurišić ist der Familienname folgender Personen:

 Nikola Jurišić (1490–1545), kroatischer Diplomat
 Roko Jurišić (* 2001), kroatischer Fußballspieler